Waarde (plaats) - een dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, hoofdplaats van de voormalige ambachtsheerlijkheid Waarden
Heerlijkheid Waarden - (voormalige) ambachtsheerlijkheid in de provincie Zeeland
Gelderse Waarden - gebied ten zuiden van de Maas
Normen en waarden - een maatschappelijk begrip

Zie ook 
 Waard (doorverwijspagina)
 De Waard (doorverwijspagina)
 Van der Waerden (doorverwijspagina)